Маджер — фамилия.
 Маджер, Жуан (род. 1977) — португальский игрок в пляжный футбол ангольского происхождения, форвард. 
 Маджер, Рабах (род. 1958) — алжирский футболист и тренер, играл на позиции нападающего.